Leverhulme bezeichnet:

 Viscount Leverhulme
 Leverhulme-Medaille
 Leverhulme-Medaille (British Academy)
 Leverhulme-Medaille (Royal Society)